Bertha puede referirse a:

Bertha (nombre)
(154) Bertha, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
Bertha, etnia de Etiopía y Sudán.
Bertha (Minnesota), ciudad estadounidense de Minnesota. 
Municipio de Bertha, municipio estadounidense de Minnesota.
Huracán Bertha, seis ciclones tropicales.
Big Bertha, artillería alemana de la Primera Guerra Mundial.
Big Bertha, vaca más longeva.
Playa de Bertha, área importante de aves de la isla Soledad, en las Islas Malvinas.